wariant – wyodrębniona odmiana, wersja czegoś
 wariant (językoznawstwo) – rodzaj elementu językowego 
 wariant (językoznawstwo) – forma systemu językowego 
 wariant stylistyczny języka
 wariant moskiewski
 warianty systemu GNU
 warianty tekstowe Nowego Testamentu

Zobacz też 
 wariacja
 wariancja
 wariancja fenotypowa